Hölck ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Hölck (1835–1916), deutscher Landwirt und Politiker
 Thomas Hölck (* 1962), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Holk (Begriffsklärung)
 Holck (Begriffsklärung)